Jméno a příjmení Wilhelm Müller má více nositelů:

 Wilhelm Müller (básník) (1794–1827) – německý básník
 Wilhelm Müller (házenkář) – německý sportovec, reprezentant v házené v 30. letech 20. století
 Wilhelm Müller (politik) (1879–???) – československý politik, meziválečný senátor za Sudetoněmeckou stranu
 Wilhelm Müller (poslanec Českého zemského sněmu) (1871–1933) – českoněmecký pedagog a politik z Rokytnice n. Jizerou, poslanec zemského sněmu